Pfingstweide steht für:

 Ludwigshafen-Pfingstweide, Stadtteil von Ludwigshafen
 Pfingstweide, Freifläche in Frankfurt, siehe Zoo Frankfurt #Umzug
 eine Straße im Leipziger Stadtteil Leutzsch